Biathlonowy bieg pościgowy mężczyzn na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 28 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzem na tym dystansie został Rosjanin Jurij Szopin. Srebrny medal zdobył rodak Szopina Jarosław Iwanow, a na trzecim stopniu podium uplasował się trzeci z nich Maksim Burtasow.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015